Los sebécidos (Sebecidae) o sebecosúquidos (Sebecosuchidae) son una familia de arcosaurios mesoeucocodrilianos notosuquios que vivieron desde finales del Cretácico Superior, representados por Ogresuchus furatus de la época del Maastrichtiense de la Formación Tremp (España) hasta mediados del Mioceno, si bien se ha sugerido que al menos algún tipo pudo haber sobrevivido hasta la época del límite Mioceno-Plioceno en Brasil. Sus restos se han encontrado principalmente en Sudamérica. Eran predadores terrestres activos con rostros altos y estrechos con cuatro dientes en premaxilar y 10-11 dientes en el maxilar. Incluye todos los notosuquios más cercanos a Sebecus que a Baurusuchus o a Notosuchus.

Filogenia 
A continuación se presenta una versión simplificada del cladograma realizado por Diego Pol y Jaime E. Powell (2011).

En este análisis, la familia Bretesuchidae, que incluía a los géneros Bretesuchus y Zulmasuchus del Paleoceno del noroeste de Argentina. y de Bolivia es determinada como parte de la familia Sebecidae, dado que Bretesuchus se encuentra incluido dentro de la familia y Zulmasuchus vuelve a ser un taxón más cercanamente relacionado con Sebecus. Posteriormente le fue dado su propio género y fue reclasificado como un bretesúquido en 2007.

Véase también
Iberosuchus
Rauisuchia

Referencias

Enlaces externos 
 Sebecidae en The Paleobiology Database 
 Sebecidae en Taxon Search
 Árbol Filogenético
 Sebecia en Palaeos

Notosuchia